Hösli oder Hoesli ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Hoesli (1923–1984), Schweizer Architekt und Hochschullehrer an der ETH
 Eric Hoesli (* 1957), französischsprachiger Schweizer Journalist (Le Temps)
 Fritz Hösli (1922–2002), Schweizer Politiker
Jodok Hösli (um 1592–1637), Schweizer Abt
 John Hoesli (1919–1997), britischer Filmarchitekt, Zeichner und Ausstatter
 Katja Hösli (* 1961), Schweizer Designerin, Unternehmerin
 Nicole Hoesli (* 1980), Schweizer bildende Künstlerin sowie freischaffende Bühnen- und Szenenbildnerin
 Paul Hösli (* 1951), Schweizer Politiker
 Thomas Hösli (1965–2007), Schweizer Musiker
 Werner Hösli (* 1961), Schweizer Politiker (SVP)